Das erste Dreiband-Weltcupturnier 2020, im 34. Jahr der Turnierserie, fand vom 17. bis zum 23. Februar im türkischen Antalya statt. Es war das zehnte Dreiband-Weltcupturnier, einer Spielart des Karambolage-Billard, in Antalya.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Ab 2018 wurde das Preisgeld auf 106.500 € erhöht.

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden festgesetzt. In der Hauptqualifikation beträgt die Partiedistanz 40 Points. Ab dem Achtelfinale beträgt die Partiedistanz 50 Points. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung (Shootout) gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen, wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet, bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock steht auf 30 Sekunden.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten (Lucky Loser) für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Ab 2017 erhöht sich die Zahl der gesetzten Spieler auf 14. Dafür gibt es nur noch drei Wildcards. Eine UMB-Wildcard und zwei für den Ausrichter.

Die ersten 14 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nehmen als Spieler automatisch am Turnier in der Gruppenphase Hauptturnier teil.

  Dick Jaspers
  Marco Zanetti
  Torbjörn Blomdahl
  Eddy Merckx
  Kim Haeng-jik
  Tayfun Taşdemir
  Trần Quyết Chiến
  Sameh Sidhom
  Semih Saygıner
  Jérémy Bury
  Murat Naci Çoklu
  Cho Myung-woo
  Martin Horn
  Cho Jae-ho
Wildcardspieler:
1 × UMB:  Pedro Gonzalez
2 × organisierender Verband:  Lütfi Çenet,  Can Çapak

Hauptqualifikation 
Die Gruppenersten und die drei besten Zweiten kommen in die Gruppenphase des Hauptturniers.

Quellen:

Lucky Loser 
Die drei besten Zweitplatzierten kommen in die Hauptrunde
  Jérôme Barbeillon
  Jeoung Sung-il
  Ngô Đình Nại

Gruppenphase Hauptturnier

Gruppen A/B

Gruppen C/D

Gruppen E/F

Gruppen G/H 

Quellen:

KO-Runde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wird bis 50 Points ohne Nachstoß.

Abschlusstabelle 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 149 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Die komplette Liste kann bei der UMB eingesehen werden.

Quellen:

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2020/2 vom 25. bis zum 31. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt,  (abgesagt wg. COVID-19-Pandemie)
 Dreiband-Weltcup 2020/3 vom 15. bis zum 21. Juni in Porto,  (abgesagt wg. COVID-19-Pandemie)
 Dreiband-Weltcup 2020/4 vom 6. bis zum 12. Juli in Guri,  (abgesagt wg. COVID-19-Pandemie)
 Dreiband-Weltcup 2020/5 vom 26. Oktober bis zum 1. November in Veghel,  (abgesagt wg. COVID-19-Pandemie)
 Dreiband-Weltcup 2020/6 vom 9. bis zum 15. November in Cheongju,  (abgesagt wg. COVID-19-Pandemie)
 Dreiband-Weltcup 2020/7 vom 6. bis zum 12. Dezember in Scharm asch-Schaich,  (abgesagt wg. COVID-19-Pandemie)
 Dreiband-Weltcup 2021/1 vom 22. bis zum 28. Februar 2021 in Antalya,  (abgesagt wg. COVID-19-Pandemie)
 Dreiband-Weltcup 2021/2 vom 7. bis zum 13. März 2021 in Las Vegas,  (abgesagt wg. COVID-19-Pandemie)
 Dreiband-Weltcup 2021/3 vom 24. bis zum 30. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt,  (abgesagt wg. COVID-19-Pandemie)
 Dreiband-Weltcup 2021/4 vom 5. bis zum 11. Juli in Porto,  (abgesagt wg. COVID-19-Pandemie)

 Dreiband-Weltcup 2021/5 vom 6. bis zum 12. September in  (abgesagt wg. COVID-19-Pandemie)

Weblinks 

  (englisch)

Einzelnachweise 

2020 1
Karambolageveranstaltung 2020
Billardturnier in Antalya